Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Goryniu – parafia w Goryniu, w województwie warmińsko-mazurskim, w diecezji elbląskiej
 Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Goryniu – parafia w Goryniu, w województwie mazowieckim, w diecezji radomskiej